est le nom anglais de la ville italienne de Venise.

Cela peut aussi faire référence à :

Toponymes

Aux États-Unis 
 Venice, en Arkansas ;
 Venice, un quartier de Los Angeles, en Californie ;
 Venice, en Floride ;
 Venice, dans l'Illinois ;
 Venice, en Louisiane ;
 Venice, dans le Missouri ;
 Venice, dans le Nebraska ;
 Venice, dans l'État de New York ;
 Venice, dans l'Ohio ;
 Venice, en Pennsylvanie ;
 Venice, dans l'Utah ;
 Venice, dans l'État de Washington ;
 .

Autres 
 Little Venice, un quartier de Londres
 Venice, un hameau dans la province canadienne de l'Alberta

Cinéma 
 Venice (Venecia), un film cubo-colombien réalisé par Kiki Álvarez en 2014

Série télévisée
Venice, une série télévisée réalisée en 2009

Musique 
 Venice, un groupe de rock français

Autres 
 Star of Venice, navire de croisière construit en 1952

Homonymie de toponyme